Свети рат може бити:

 Свети рат
 Свети рат (песма)